Клейнер — фамилия немецкого (от ) или еврейского () происхождения.

Известные носители:

 Клейнер, Георгий Борисович (род. 1946) — российский экономист, профессор.
 Клейнер, Израиль Михайлович (1893—1937) — советский государственный деятель.
 Клейнер, Илья Александрович (1938—2018) — советский и российский художник, монументалист.
 Клейнер, Мария Вольфовна (1889—1956) — американская оперная и камерная певица, известная под сценическим именем Мария Винецкая.
 Клейнер, Рафаэль Александрович (род. 1939) — российский театральный режиссёр.
 Клейнер, Семён Давидович — российский общественный деятель.
 Клейнер, Серхио (род. 1936 или 1939) — многоплановый мексиканский актёр аргентинского происхождения.
 Клейнер, Юлиуш (1886—1957) — польский историк литературы.

Примечания